Bettmann ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Wald Bettmann (1868–1935), US-amerikanischer Schachkomponist
 Otto L.  Bettmann (1903–1998), US-amerikanischer Bildarchivar deutscher Herkunft

Siehe auch:
 Bettmann-Archiv, Bilder- und Fotosammlung